Ticodendron incognitum – gatunek drzewa wyodrębniany w monotypową rodzinę Ticodendraceae. Do kolekcji botanicznych zebrany został po raz pierwszy prawdopodobnie w 1925, ale opisany został po raz pierwszy dopiero w 1989. Znany jest ze stanowisk odkrytych na obszarze od południowego Meksyku do środkowej Panamy. Rośnie w wilgotnych, górskich lasach na wysokościach od 500 do 2400 m n.p.m.

Morfologia 
 Pokrój Wieczniezielone drzewo dorastające do 25 m wysokości (rzadko wyższe).
 Liście Skrętoległe, krótkoogonkowe, pojedyncze, owalne do eliptycznych, na brzegu piłkowane w górnej części blaszki. 
 Kwiaty Kwiaty są drobne, bezokwiatowe, promieniste. Męskie zebrane są w pojedynczych lub w kilku pęczkach na nierozgałęzionych lub rozgałęziających się kwiatostanach o długości do 4 cm, wyrastających w kątach liści. Zawierają po 8–10 pręcików i wsparte są 3 przysadkami. Kwiaty żeńskie wyrastają pojedynczo w kątach liści. Zawierają pojedynczą, górną zalążnię powstającą z dwóch owocolistków, zwieńczoną dwoma długimi i owłosionymi szyjkami słupka.
 Owoce Jednonasienny, asymetryczny pestkowiec długości 7 cm i szerokości 4 cm z twardym endokarpem.

Systematyka 
Gatunek jest jedynym żyjącym przedstawicielem rodzaju Ticodendron. Oprócz niego do rodzaju należy też wymarły (dokładne datowanie niepewne, eocen–miocen) gatunek Ticodendron palaios opisany na podstawie okazu zachowanego w bursztynie z Dominikany. Rodzaj reprezentuje monotypową rodzinę Ticodendraceae Gómez-Laur. & L. D. Gómez in Ann. Missouri Bot. Gard. 78: 87. 26 Feb 1991, która według APweb stanowi grupę siostrzaną rodziny brzozowatych (Betulaceae). 

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

Przypisy 

Bukowce